Ota Bohatý může označovat následující osoby:

 Ota II. z Zutphenu († 1113), hrabě z Zutphenu a fojt z Corvey
 Ota z Ballenstedtu (1075–1123), saský vévoda
 Ota Míšeňský (1125–1190), markrabě míšeňský

Související články 
 Bohatý – příjmení

Panovníci